Plaatsen in Zweden
 Dalby (Lund), plaats in de gemeente Lund
 Dalby (Torsby), plaats in de gemeente Torsby
 Dalby (Öland), plaats op het eiland Öland
 Dalby (oostelijk deel), plaats in de gemeente Orust

Plaatsen in Denemarken
 Dalby (Frederikssund)
 Dalby (Fakse)
 Dalby (Kerteminde)
 Dalby (parochie, Kerteminde)
 Dalby (parochie, Kolding)

Plaats in Australië
 Dalby (Queensland)